El Coll del Figuer és un coll de muntanya de 682,6 m alt dels Pirineus del terme comunal vallespirenc de Morellàs i les Illes, a la Catalunya del Nord.

És a la zona sud del terme comunal de Morellàs i les Illes, al nord-est del poble de les Illes. És al capdamunt de la urbanització anomenada Super les Illes.

Bibliografia

Referències 

Colls de Morellàs i les Illes